Josefstadt ist der Name mehrerer Orte:

Österreich
 des 8. Stadtbezirkes von Wien, siehe Josefstadt (Wien)
 eines Teils dieses Bezirks, siehe Josefstadt (Wiener Bezirksteil)
 der Kurzname des Theaters in der Josefstadt in Wien
 des 6. Stadtbezirkes von Wiener Neustadt

Rumänien
 des IV. Bezirks von Timişoara, siehe Iosefin 

Tschechien
 eines zu Praha 1 gehörigen Stadtteils von Prag, siehe Josefov (Prag)
 einer Stadt und Festung in Böhmen, heute Stadtteil von Jaroměř, siehe Josefov (Jaroměř)
 Josefstadt (Modrava), Wüstung im Böhmerwald

Polen
 Krakauer Vorstadt und heutiger Stadtteil Podgórze  südlich der Weichsel, unter der österreichischen Fremdherrschaft seit der 1784 erfolgten Verleihung eigenen Stadtrechts zeitweilig als Josefstadt bezeichnet

Ungarn
 des 8. Stadtbezirkes von Budapest, siehe Józsefváros.

Josefstadt steht auch für:
 österreichische Lokomotiven ÖNWB – Josefstadt, ÖNWB – Josefstadt II

Siehe auch:

 Josefov (Begriffsklärung)